A Muddy Romance é um filme mudo norte-americano de 1913 em curta-metragem, do gênero comédia, dirigido e produzido por Mack Sennett.

O filme foi reeditado e relançado nos Estados Unidos como Muddled in Mud por W.H. Productions Company, em 1918.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco